Depå kan syfta på:

Aktiedepå – en typ av konto där man förvarar sina värdepapper
Bussdepå – ett garage för bussar
Depå (racing) – en plats på racerbanan där teamen har sina garage
Depå (spårväg) – en uppställningsplats för spårvagnar eller andra spårgående fordon
Järnvägsdepå – en service- och uppställningsplats där tåg
Oljedepå – en  plats för förvaring av olja
Värdedepå – en plats eller depå för förvaring av värdesaker
Värdepappersdepå – en typ av konto där man förvarar sina värdepapper
Militär depå - en plats för lagring av militär material, rekrytering av soldater, utbildning av soldater och vid krig, ersättning av personal och material till frontlinjen. 

pt:Depósito